Albacete steht für:
 Albacete, eine spanische Kleinstadt in der Provinz Albacete
 Provinz Albacete, eine spanische Provinz

Albacete ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Albacete (* 1965), spanischer Autorennfahrer
 Lorenzo Albacete (1941–2014), US-amerikanischer Geistlicher und katholischer Theologe
 Patricio Albacete (* 1981), argentinischer Rugby-Union-Spieler